Hanni und Nanni bezeichnet:

 Hanni und Nanni, Buchreihe von Enid Blyton
 Hanni und Nanni (Fernsehserie), japanische Zeichentrickserie (1991)
 Hanni & Nanni, deutsche Filmkomödie von Christine Hartmann (2010)
 Hanni & Nanni 2, deutsche Filmkomödie von Julia von Heinz (2012)
 Hanni & Nanni 3, deutsche Filmkomödie von Dagmar Seume (2013)
 Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde, deutsche Filmkomödie von Isabell Šuba (2017)